Aleksandrovo (okręg niszawski)
 Aleksandrovo (okręg środkowobanacki)